Акса:

 Акса — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Акса — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.